ETL puede referirse a:
 Embrace the line, en marketing;
 Extract, transform and load (extracción, transformación y limpieza), en administración de sistemas de información y almacenes de datos.